113. Infanterie-Division steht für:

 113. Infanterie-Division (Deutsches Kaiserreich), Großverband der Preußischen Armee im Ersten Weltkrieg von 1915 bis 1919
 113. Infanterie-Division (Wehrmacht), Großverband des Heeres der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg von 1940 bis 1943

Siehe auch:
 113. Division